Гасан-ага Бакиханов (; 8 мая 1833, Губа — 28 ноября 1898, там же) — российский военный деятель, генерал-майор Русской Императорской Армии, племянник известного азербайджанского писателя и просветителя Аббас-Кули-ага Бакиханова.

Биография 
Гасан-ага Бакиханов родился 8 мая 1833 года в городе Губа в семье подпоручика Русской Армии Джафар-Кули-ага Бакиханова. Окончив в 14 лет Тифлисский кадетский корпус, Гасан-ага для повышения военного образование поступает в Петербургский пажеский корпус. Окончив с отличием корпус был направлен для продолжения дальнейшей военной службы в Отдельный Кавказский корпус. Неоднократно участвовал в походах, за отличие в которых награждался орденами и медалями.

В 1856 году Гасан-ага Бахиханов женился на Зибюи Ниса-бегюм, дочери своего дяди Аббас-Кули-ага Бакиханова, а в 1869 году на Умми-Селемэ-ханум, дочери Хаджи-Кадир-аги.

В 1880 году в чине генерал-майора вышел в отставку и до конца жизни проживал в городе Губа. Скончался 28 ноября 1898 года.

Награды 
 Орден Святого Владимира 3-й степени
 Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1861)
 Орден Святого Станислава 2-й и 3-й степеней
 Знак отличия Военного ордена (1854)
 Медаль «В память войны 1853—1856» на Георгиевской ленте
 Бронзовая медаль в память о столетии Ордена Святого Георгия
 Светло-бронзовая медаль «В память русско-турецкой войны 1877—1878»
 Крест «За службу на Кавказе»
 Персидский орден Льва и Солнца (за службу некоторое время в русском посольстве в Персии)

Генеалогия 

По данным теста Y-ДНК одного из современных потомков Джафаркули-ага Бакиханова по мужской линии, род Бакихановых относится к гаплогруппе N1b (P43).

Примечания 

Выпускники Тифлисского кадетского корпуса
Участники Кавказской войны
Азербайджанская аристократия